UNI est un sigle, Uni est un nom propre, uni est un code, un adjectif ou le participe passé du verbe unir.

Sigle 
Le sigle UNI peut signifier :
 UNI global union, une fédération syndicale internationale ;
 Union nationale inter-universitaire, une organisation politique étudiante française ;
 Union nationale pour l'indépendance, une coalition électorale et politique indépendantiste de Nouvelle-Calédonie ;
 , une organisation italienne de normalisation affiliée à l'ISO.

Nom propre 
Le nom propre Uni peut faire référence à :
 Uni, une divinité étrusque ;
 Louis Uni, dit « Apollon » (1862-1928), premier « champion du monde de force ».
 Uni Air, une compagnie aérienne de Taïwan (filiale de EVA Air) ;
 Krupa na Uni (en serbe cyrillique : ), une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans la République serbe de Bosnie.

Code 
Le code uni peut faire référence à :
 .uni, l'extension du fichier personnel pouvant stocker des données de messagerie en format Unicode disponible seulement dans Outlook XP ;

Adjectif 
 Le front uni peut désigner :
 le Premier front uni chinois, alliance entre le Parti communiste chinois et le Kuomintang entre 1924 et 1927,
 le Deuxième front uni chinois, alliance entre le Parti communiste chinois et le Kuomintang entre 1937 et 1945,
 l'Alliance du Nord, ou Front Uni Islamique et National pour le Salut de l'Afghanistan, en Afghanistan,
 le Front uni, une coalition de partis politiques indiens au pouvoir de 1996 à 1998.
 Le parti uni est un parti politique d'Afrique du Sud (1934-1977).
 Le Royaume-Uni est un État d'Europe de l'Ouest.
 Les États-Unis sont une république fédérale d'Amérique du Nord.
 Uni est un groupe parlementaire en Serbie